Het Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) is een Franse politieke partij die gesticht is in 2003. De partij heeft een republikeinse en socialistische ideologie.

Na de presidentsverkiezingen van 2002, waar Jean-Pierre Chevènement (kandidaat voor Pôle Républicain) 5,33% van de stemmen had behaald, veranderde het Mouvement des Citoyens (MDC) zich Pôle Républicain. Na de nederlaag van de Pôle bij de parlementsverkiezingen (de partij behaalde geen enkele verkozene, tegen 7 uittreden vertegenwoordigers voor het MDC) stichtten enkele dissidenten het AGR.

Op 25 en 26 januari 2003 vond het stichtingscongres van het Mouvement Républicain et Citoyen plaats. Deze bestond uit oude leden van de MDC (onder anderen J.-P. Chevènement).

Bij de presidentsverkiezingen van 2007 besliste de partij geen eigen kandidaat te laten opkomen maar al vanaf de eerste ronde Ségolène Royal te steunen.

Vertegenwoordiging
 één afgevaardigde in Assemblée (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)
 één senator (en één verwante senator)
 op lokaal vlak: 15 raadsleden is de 'Conseils Régionaux' en 6 in de 'Conseil Généraux'

Franse politieke partij
Socialistische of sociaaldemocratische partij